Mámár Sábáni (; Algéria, 1971. augusztus 30.–) algériai nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Algériai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Mohammed Benúza játékvezető állandó társa. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2010-ben búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. 2010. május 27-én a FIFA két játékvezetői hármast kivett a keretből, mert az erőnléti felméréseken nem volt megfelelő a teljesítményük. Benúza két segéd-játékvezetője nem tudta teljesíteni a fizikai követelményeket.

Források 

Algériai labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek